Бетмен. Початок:
 Бетмен: Початок — фільм Крістофера Нолана. Вийшов у 2005 році.
 Бетмен: Початок (саундтрек) — саундтрек до фільму.